Chacun son tour est le septième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 La faim justifie les moyens
 Le docteur Médard aide un homme qui fait la grève de la faim.
 Á la vie à l'amor
 Le docteur Médard aide un homme dont le corps est temporairement possédé.
 Traitement au noir
 Le docteur Médard soigne un patient atteint de peur du noir.
  Belle douche
 Un homme attend sa femme venue se faire un lifting.
  Querelle de mains
 Le docteur Médard reçoit un patient qui a des problèmes avec ses mains. C'est la première apparition du personnage.
 Du jamais vu 
 Le docteur Médard soigne un homme portant deux yeux de verre.
  Flamme au foyer 
 Le docteur Médard reçoit une pyromane.
 Homme affairé n'a point d'oreilles 
 Le docteur Médard n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa femme. Mais celle-ci a trouvé la parade.
 Coquin de sort 
 Le docteur Médard apprend au docteur Pinchart qu'un de ses patients aurait été victime de réincarnations successives.
  Diable rit 
 Le docteur Médard consulte à domicile. Il va rendre visite  à une femme dont le mari serait possédé.
  Mise en plage
 Le docteur Médard aide un patient, en vacances, à décomplexer par rapport à son poids.
  C'est l'usage 
 Le docteur Médard reçoit un homme atteint de lumbago.
  OVNI soit qui mal y pense 
 Un patient prétend avoir rencontré des aliens.
  Ordres de préférence
 Le docteur Médard reçoit un patient qui songe à entrer dans les ordres.
  Relax et vous
 Le docteur Médard remplace le divan par un fauteuil relax. Madame Joly en fera les frais.
  Bouche à oreille
 Le docteur Pinchart explique au docteur Médard et au docteur Gembloux comment il a constitué sa clientèle.
  Avis d'alter égo
 Le docteur Médard se rend au chevet d'un confrère mourant et atteint de paranoïa.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 1999